A matematikában több eredményt is Kőnig-tételnek neveznek:

 a Kőnig-egyenlőtlenség egy Kőnig Gyulától eredő halmazelméleti tétel
 Kőnig Dénes tétele a gráfelméletben
 szintén Kőnig Dénestől származik a Kőnig-féle végtelenségi lemma